Гонорий IV (, в миру — Джакомо Савелли, ; ок. 1210 — 3 апреля 1287) — Папа Римский с 2 апреля 1285 года по 3 апреля 1287 года. Последний папа, принявший имя Гонорий.

Ранние годы 
Джакомо родился в Риме в богатой и влиятельной семье Савелли. Он учился в Парижском университете, а затем получил сан каноника в кафедральном соборе города Шалон-ан-Шампань. Позже он получил должность ректора церкви Бертон в епархии Норидж в Англии.

В 1261 году он был возведен в кардиналы-дьяконы с титулярной диаконией Санта-Мария-ин-Козмедин папой Урбаном IV, который также назначил его папским префектом в Тоскане и капитаном папской армии. Кардинал Савелли начал активную дипломатическую карьеру. Папа Климент IV послал его и трёх других кардиналов, чтобы провозгласить правителя графства Прованс Карла Анжуйского королём Сицилии в Риме 28 июня 1265 года. После долгого периода вакантности папского престола после смерти Климента IV он был одним из шести кардиналов, которые, наконец, избрали Григория X папой в 1271 году на конклаве в Витербо.

В 1274 году он сопровождал Григория X на Второй Лионский собор, где было установлено, что только четыре нищенствующих ордена должны признаваться церковью: доминиканцы, францисканцы, августинцы и кармелиты. В июле 1276 года он был одним из трех кардиналов, которых папа Адриан V отправил из Витербо с инструкциями вступить в переговоры с немецким королём Рудольфом I Габсбургом, касавшихся его императорской коронации в Риме и будущих отношений с Карлом Анжуйским, которого поддерживал папа. Смерть Адриана V в следующем месяце сделала переговоры с Рудольфом бессмысленными.

Джакомо стал кардиналом-протодьяконом Священной Коллегии кардиналов в ноябре 1277 году и, таким образом, короновал пап Николая III в 1277 году и Мартина IV в 1281 году.

Избрание 
Когда Мартин IV умер 28 марта 1285 в Перудже, кардинал Савелли был единогласно избран Папой 20 мая и принял имя Гонорий IV. Его избрание было одним из скорейших в истории папства. В тот же день, когда он был избран, он был рукоположён в епископы и коронован Папой в базилике Святого Петра. Гонорий IV уже был очень пожилым человеком и так сильно страдал от подагры, что не мог ни стоять, ни ходить. Во время мессы он был вынужден сидеть на стуле.

Сицилийский конфликт 
Сицилийские дела требовали пристального внимания нового папы. Ранее, при Мартине IV, сицилийцы отвергли Карла Анжуйского как правителя и провозгласили Педро III Арагонского своим королём без согласия и одобрения Папы Римского.

Резня 29 марта 1282 года, известная как Сицилийская вечерня, исключила возможность примирения. Мартин IV отлучил Педро III, лишил его короны Арагона и отдал её Карлу Валуа, младшему из сыновей короля Филиппа III, который попытался взять корону Сицилии силой оружия. Но сицилийцы не только отразили атаки объединенных французских и папских войск, но и захватили наследника Анжуйской династии, Карла Салернского. 6 января 1285 года Карл Анжуйский умер, оставив Карла Салернского своим преемником. Гонорий IV, более склонный к миру, чем Мартин IV, не отказался от поддержки анжуйцев и не отменил церковные наказания, наложенные на Сицилию.

С другой стороны, он не одобрял тиранического правления Карла Анжуйского на Сицилии. Так, он принял Конституцию 17 сентября 1285 года ("Constitutio super ordinatione regni Siciliae"), в которой заявил, что ни одно правительство не может процветать, если основано не на справедливости и мире. 

Смерть Педро III 11 ноября 1285 года изменила сицилийскую ситуацию: королевства Педро были разделены между двумя его старшими сыновьями - Альфонсо III, который получил корону Арагона, и Хайме II, которому досталась корона Сицилии. Гонорий IV не признал ни одного, ни другого: 11 апреля 1286 года он торжественно отлучил короля Хайме II и епископов, которые принимали участие в его коронации в Палермо 2 февраля. Ни король, ни архиереи не обратили на это внимания. Король, в частности, отправил флот вдоль римского побережья и разрушил город Астура.

Карл Салернский, который был еще в плену у сицилийцев, наконец, устал находиться в неволе и подписал соглашение 27 февраля 1287 года, в котором отказался от своих претензий на Сицилию в пользу Хайме II и его наследников. Гонорий IV, однако, объявил договор недействительным и запретил все подобные соглашения в будущем.

В то время как Гонорий IV был неумолим к Хайме, его отношение к Альфонсо III стало менее враждебным. Благодаря усилиям короля Эдуарда I Английского, между Альфонсо и папой были начаты переговоры о мире. Папа, однако, не дожил до завершения этих переговоров, которые, наконец, привели к мирному урегулированию в 1302 году при папе Бонифации VIII.

Рим 
Рим и Папская область переживали период спокойствия во время понтификата Гонория IV. Он смог смирить своего самого мощного и упрямого врага, графа Гвидо Монтефельтро, который на протяжении многих лет успешно сопротивлялся папским войскам. Авторитет папы признавался во всех папских землях, в которые тогда входили Равеннский экзархат, герцогство Сполето, графство Бертиноро и Пятиградие — Римини, Пезаро, Фано, Сенигаллия и Анкона. Гонорий IV был первым папой, который привлек семьи банкирских домов центральной и северной Италии для сбора папских налогов.

Римляне восторженно приняли избрание Гонория IV, поскольку он был гражданином Рима и братом Пандульфа, сенатора Рима. Непрерывные волнения в Риме во время понтификата Мартина IV не допускали, чтобы папа жил в Риме, но теперь римляне сами пригласили Гонория IV, чтобы сделать Рим его постоянным местом жительства. В течение первых нескольких месяцев своего понтификата он жил в Ватикане, но осенью 1285 года переехал в только что отстроенный дворец на Авентине.

Империя 
В своих отношениях со Священной Римской империей Гонорий придерживался умеренного курса. Рудольф I отправил епископа Генриха Базельского в Рим, чтобы просить коронации. Гонорий IV послал кардинала Джованни Боккамацца в Германию, чтобы помочь Рудольфу с организацией церемонии. Но оппозиция внутри немецких князей протестовала против папского вмешательства. На Совете в Вюрцбурге (16-18 марта 1287) Рудольфу пришлось защищать легата от оскорблений со стороны князей.

Другие акты

Гонорий IV унаследовал от предшественников планы очередного крестового похода, но ограничился сбором десятины и договоренностями с банкирскими домами Флоренции, Сиены и Пистойи.

Два крупнейших религиозных ордена (доминиканцы и францисканцы) получили много новых привилегий от Гонория IV. Он часто назначал их своими представителями в епархиях и дал право вести инквизицию. Он также одобрил привилегии кармелитов и августинцев. Кроме того, он передал ряд монастырей бенедиктинцам, в частности, монастырь Святого Павла в Альбано, который он сам основал.

Салимбене Пармский, хронист Пармы, утверждал, что Гонорий IV был врагом религиозных орденов. Он приводил в качестве доказательства тот факт, что папа выступал против апостоликов и их лидера Герардо Сегарелли. 11 марта 1286 года папа издал буллу, осуждающую их как еретиков.

В Парижском университете Гонорий выступал за создание кафедр по изучению восточных языков, чтобы вести христианизацию мусульман и добиться воссоединения раскольнических церквей на Востоке.

Папа Гонорий умер 3 апреля 1287 года. Его гробница находится в церкви Санта-Мария-ин-Арачели в Риме.

Контакты с монголами 
Монгольский правитель Аргун-хан послал посольство и письмо Гонорию IV в 1285 году, латинский перевод которого хранится в Ватикане. Аргун, принявший христианство, предлагал совместные действия против арабов:

Гонорий IV, однако, не был способен реализовать эту идею вторжения.

Литература 
 
 Herbermann, Charles, ed. (1913). Catholic Encyclopedia. Robert Appleton Company.

Примечания

Ссылки 

Кардиналы Урбана IV
Кардиналы-протодьяконы